Barruso es una localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España) , comarca de Las Merindades, ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Geografía 

Es un pueblo situado en el norte de la provincia en la vertiente mediterránea, valle del río Trema, situado en su margen derecha, al norte del municipio. Dista 1 km de Fresnedo, 7 de Villarcayo, cabeza de partido, y   82 de Burgos.

Comunicaciones 
 Carretera:  Se accede por la carretera local BU-V-5414 que parte del punto kilométrico 80 de la carretera autonómica CL-629 de Sotopalacios N-623 a El Berrón BI-636 pasando por Villarcayo y también por el puerto de La Mazorra a la altura de Bocos y pasando por Fresnedo nos lleva a la localidad de Torme en la BU-562, junto a la Merindad de Sotoscueva. A 200 m tiene su parada la línea de autobuses de Burgos a Bilbao.

Demografía 
En el censo de 1950 contaba con 44 habitantes.

Historia 
Lugar  en el Partido de Campo uno de los tres en que se dividía la Merindad de Castilla la Vieja  ,    adscrita al  Corregimiento de las Merindades de Castilla la Vieja, jurisdicción de realengo con regidor pedáneo.

A la caída del Antiguo Régimen queda agregado al ayuntamiento constitucional   de Merindad de Castilla la Vieja , en el partido de Villarcayo perteneciente a la región de  Castilla la Vieja.

Patrimonio 
En sus alrededores se encuentra emplazada la necrópolis altomedieval de Peña Horrero, de gran interés histórico.

Parroquia 
La Iglesia católica de San Pantaleón es de estilo gótico/renacentista y tiene un gran tamaño, dependiente de la parroquia de Cigüenza en el Arcipestrazgo de Merindades, archidiócesis de Burgos.

Notas 

Localidades de la provincia de Burgos
Localidades de la comarca de Las Merindades
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
Castilla Vieja